Восход () — посёлок в Ясиноватском районе Донецкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 52 человека. Почтовый индекс — 86024. Телефонный код — 6236. Код КОАТУУ — 1425555301.

Местный совет 
86023, Донецька обл., Ясинуватський р-н, смт. Желанне, вул.50-річчя СРСР, 87

Ссылки 
 Восход на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Ясиноватского района